Ski peut signifier :

Sport de glisse et matériel 
 Ski, sport de glisse qui se pratique avec des patins longs et étroits également appelés skis, fixés aux pieds.
 Ski, accessoire permettant à une personne de skier, c'est-à-dire de glisser sur une piste de ski enneigée,
 Le Ski est aussi un niveau de ski alpin de l'École du ski français

Toponyme 
 Ski, ville de Norvège.

Jeu vidéo 
 Ski, un jeu vidéo de ski sorti en 1972 sur la première console de jeux vidéo de l'histoire, la Magnavox Odyssey.

Sigle 
 SKI, en suédois Statens kärnkraftsinspektion, inspection suédoise de l'énergie nucléaire.